Centro Histórico de Salvador
 Cilindro-cabeça-setor
 Columbine High School
 Conjunto Hospitalar de Sorocaba
 Escola Secundária Católica de Singapura

Desambiguações de siglas